Lactance est un rhéteur romain du III-.
 Lactance Placide est un grammairien de l'Antiquité tardive (IV- siècles.)